Серрюрье:

 Серюрье, Жан-Матье-Филибер (1742—1819) — французский граф, почётный маршал Франции
 Серрюрье, Огюст — французский стрелок из лука, дважды серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900